Poutiainen är ett finskt efternamn som år 2020 bars av 1214 personer i Finland och 32 personer i Sverige.

Personer med efternamnet Poutiainen
 Kari Poutiainen (född 1951), svensk författare och fysiker
 Pertti Poutiainen (född 1956), svensk författare och fysiklärare
 Tanja Poutiainen (född 1980), finländsk alpin skidåkare

Källor 

Finska efternamn